To już jest koniec (This Is the End) – film Setha Rogena i Evana Goldberga z 2013
 To już jest koniec (The World's End) – film Edgara Wrighta z 2013